

Geografia

Niemcy 
 Auenstein – dzielnica gminy Ilsfeld w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn

Szwajcaria 
 Auenstein – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Brugg

Inne 
 Auenstein – pałac